Das Mädcheneinzel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 im Tennis wurde vom 8. bis 14. Oktober ausgetragen. Die Goldmedaille gewann die Slowenin Kaja Juvan.

Setzliste

Spielplan

Weblinks 
 Ergebnisse auf itftennis.com (englisch)

Tennis Mädcheneinzel
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Buenos Aires
2018_Mädcheneinzel